Meum segetum är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Gussone. Meum segetum ingår i släktet björnrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnrötter
segetum